A Câmara Municipal de Belém é o órgão legislativo do município de Belém, capital do Pará. É composta por 35 vereadores(as), sendo estes(as) eleitos(as) a cada 4 anos. Sua sede atual é o Palácio Augusto Meira Filho, localizada no bairro do Marco, na Travessa Curuzú, onde funciona desde a década de 1990.

Legislatura 2021-2024

Mesa diretora

Líderes

Vereadores(as)

Notas 

Câmaras municipais do Brasil